Хонхолойское сельское поселение — название нескольких муниципальных образований и административно-территориальных единиц в России:
 Хонхолойское сельское поселение — в Бичурском районе Республики Бурятия.
 Хонхолойское сельское поселение — в Мухоршибирском районе Республики Бурятия.